Георгий Квилитая (; 1 октября 1993, Абаша, Грузия) — грузинский футболист, нападающий футбольного клуба АПОЭЛ.

Игровая карьера 
Профессиональную карьеру Георгий Квилитая начал в клубе третьей лиги Грузии «Саско». В 16 играх он забил 22 мяча, чем привлёк внимание больших клубов. В середине сезона он перешёл в венгерский «Дьёр», но «зацепиться за основу» ему не удалось. И уже на правах аренды он вернулся в грузинскую «Дилу». Отыграв там сезон 2013/2014, Георгий подписал двухлетний контракт со столичным «Динамо». Сезон 2015/2016 стал лучшим в карьере молодого нападающего, за 29 игр в чемпионате он забил 24 мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

4 августа 2016 года подписал двухлетний контракт с австрийским «Рапидом», где сразу стал игроком основного состава. За два года забил 17 мячей.

18 июля 2018 года перешёл в бельгийский «Гент».

Карьера в сборной 
Дебют за основную сборную Грузии состоялся 27 мая 2016 года в товарищеском матче со сборной Словакии, где Георгий отыграл один тайм. Голевой дебют состоялся в товарищеском матче со сборной Латвии 28 марта 2017 года, в котором Квилитая отметился двумя забитыми мячами.

Достижения 
  «Дьёр»
 Чемпион Венгрии: 2012/13

  «Динамо»
 Чемпион Грузии: 2015/16
 Обладатель Кубка Грузии: 2015/16

  «Гент»
 Финалист Кубка Бельгии: 2019

 Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Грузии: 2015/16

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Саско»
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК АПОЭЛ